Horvát mártírok temploma (Seget Vranjica)
Horvát mártírok temploma (Udbina)